Уи́льям Майкл Ге́рберт Гривз (; 10 сентября 1897 — 24 декабря 1955) — британский .

Биография 
Родился на Барбадосе, в Вест-Индии, в семье врача. Получил образование сначала в  на Барбадосе, затем отправился в Англию, где окончил колледж Св. Иоанна в Кембридже в 1922 году.

Основные труды в области звездной спектроскопии и фотометрии.

Гривз был избран членом Королевского астрономического общества в 1921 году, а с 1924 до 1938 года он был главным ассистентом в Королевском астрономическом обществе. С 1938 до конца жизни был королевским астрономом Шотландии, также в этот период был профессором астрономии в университете Эдинбурга. В 1939 году избран членом Королевского общества Эдинбурга, а в 1943 году — членом Королевского общества. С 1947 до 1949 был президентом Королевского астрономического общества.

В 1926 году женился на Кэролайн Грейс, их сын — Джордж Ричард Герберт Гривз (1941—2008) впоследствии был профессором математики в университете Кардиффа.

Награды и почётные звания 
  по астрономии (1919).
  (1921).
 Кратер Гривз на Луне назван в его честь.

Примечания 

Члены Эдинбургского королевского общества
Президенты Королевского астрономического общества
Выпускники Кембриджского университета